У Украјини постоји 458 градова, 884 места и 28564 села.

Главни град Украјине је град Кијев.

Највише градова је у Доњецкој области - 52, Лавовској - 44 и Луганској - 37.

Већина градова има између 10 и 50 хиљада становника - 292 града (64%).

У 16 највећих градских агломерација живи око 17 милиона становника (37% житеља државе).

Бојом су означени обласни административни центри.

Спољашње везе 
 Свеукрајински попис 2001.

У